Andrzej Kobylański
 Jakub Kobylański
 Jan Kobylański (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Kobylański